Цемах Володимир Борисович - терорист
 Цемах Шабад - лікар, громадський діяч